Кислая — топоним:

 Кислая (приток Большой Казанки) — река Томской области.
 Кислая (приток Лобвы) — река в Свердловской области.
 Кислая (приток Пижмы) — река в Республике Коми.
 Кислая (приток Цебьюги) — река в Архангельской области.

См. также 
 Кислый